A Thomas, a gőzmozdony: Kismozdony kalandok (eredeti cím: Thomas & Friends: All Engines Go) 2021-től vetített amerikai–kanadai 2D-s számítógépes animációs oktató sorozat, amelyet Britt Allcroft alkotott. A Thomas, a gőzmozdony című sorozat rebootja.

Amerikában 2021. szeptember 13-án mutatta be a Cartoon Network. Kanadában 2021. szeptember 18-án a Treehouse Magyarországon először az HBO Max mutatta be 2022. március 18-án. 2022 május 28-án a Boomerang is be fogja mutatni.

Ismertető 
Thomas, a gőzmozdony új kalandokba keveredik és új barátokra tesz szert

Szereplők

Magyar változat 
 Főcím: Schmidt Andrea
 Magyar szöveg: Fék András
 Szinkronrendező: Stern Dániel

A szinkront az Iyuno-SDI Group készítette.

Epizódok

Különkiadás

A sorozat készítése 
2020 októberében a Mattel Television új koprodukciós partnerséget kötött a Nelvana Stúdiójával. Bejelentették, hogy két új évadot készítenek a Thomas, a gőzmozdony című sorozathoz, amely 104 11 perces epizódból és két különkiadásból áll. Az új epizódok 2D animációval készültek.

2021 januárjában bejelentették, egy teljesen új sorozatként adják ki az epizódokat. Christopher Keenan vezető producer kijelentette, hogy „a kortárs közönség érzékenységének megszólítására készült, miközben fenntartja Thomas alapvető stílusát“.

Jegyzetek

További információk 

 

2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok